Raad van Tien (Florence), ministerie van oorlog van de Florentijnse Republiek
Raad van Tien (Venetië), deel van het bestuur van de Republiek Venetië

Zie ook
 Groep van Tien (België), de belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners